Palazzo Cattaneo-Adorno –  palazzo di Genova, situato in via Garibaldi 8-10
 Palazzo Cattaneo Della Volta – palazzo di Genova, situato in piazza Cattaneo 26
 Palazzo Antoniotto Cattaneo – palazzo di Genova, situato in piazza della Nunziata 2
 Palazzo Balbi Cattaneo – palazzo di Genova, situato in via Balbi 2
 Palazzo Durazzo-Cattaneo Adorno – palazzo di Genova, situato in via del Campo 12
 Palazzo Lorenzo Cattaneo – palazzo di Genova, situato in piazza Grillo Cattaneo 1